Lo Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luo He (vattendrag i Kina, lat 34,80, long 113,07), 
 Luo He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar